Премьер-министр:

 Премьер-министр — первый, главный министр, глава правительства в странах, где эта должность отделена от поста главы государства.
 «Премьер-министр» — российская поп-группа, образованная в 1997 году.

См. также